Zhoř può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Zhoř – comune nel distretto di Písek, in Boemia Meridionale 
Zhoř – comune nel distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale 
Zhoř – comune nel distretto di Tachov, nella regione di Plzeň
Zhoř – comune nel distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Zhoř u Mladé Vožice – comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Zhoř u Tábora – comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Stránecká Zhoř – comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Zálesná Zhoř – comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale